Ali Baba und die vierzig Räuber bezeichnet:
 die Langform des Märchens Ali Baba
 Ali Baba und die vierzig Räuber (1944), US-amerikanischer Märchenfilm
 Ali Baba und die 40 Räuber (1971), türkischer Märchenfilm
 Ali Baba und die 40 Räuber (1980), sowjetisch-indischer Märchenfilm
 Ali Baba und die 40 Räuber (2007), französischer Märchenfilm
 Ali Baba und die 40 Räuber (Oper), Märchenoper von Selman Ada